Татлы () — село в Татлинском административно-территориальном округе Акстафинского района Азербайджана.

Этимология 
Название села происходит от рода Татлы.

История 
Село было основано переселенцами из Южного (Иранского) Азербайджана.

Село Татлы в 1913 году согласно административно-территориальному делению Елизаветпольский губернии относилось к Татлинскому сельскому обществу Казахского уезда.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Акстафа Казахского уезда.

С 24 января 1939 года село входило в состав Акстафинского района, который 4 декабря 1959 года был ликвидирован, а населенный пункт передан в состав Казахского района.

Согласно административному делению 1961 и 1977 года село Татлы входило в Татлинский сельсовет Казахского района Азербайджанской ССР.

24 апреля 1990 года село передано в состав новообразованного Акстафинского района. В годы Карабахской войны село часто подвергалось обстрелам.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Татлинского административно-территориального округа был учрежден Татлинский муниципалитет Акстафинского района.

География 
Село Татлы находится на берегу реки Гасансу.

Село находится в 15 км от райцентра Акстафа и в 451 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Татлы.

Село находится на высоте 517 метров над уровнем моря.

Население 
 

В 1886 году в селе Татлы в IV участке Казахского уезда Елисаветопольской губернии проживало 1324 человека, все — таты, все — мусульмане-шииты.

Население преимущественно занимается виноградарством, животноводством, выращиванием зерна.

Климат 
Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +13,9 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время в селе располагалась в/ч 31747, виноградарский совхоз, средняя школа, дом культуры, библиотека и медицинский пункт.

В селе расположены почтовое отделение, средняя школа, клуб, библиотека, врачебный пункт, 2 детских ясли-сада.

Примечания 

Населённые пункты Агстафинского района